Miejscowości w Czechach:
 Březová – miasto w powiecie Sokolov
 Březová – gmina w powiecie Beroun
 Březová – gmina w powiecie Karlowe Wary
 Březová – gmina w powiecie Opawa
 Březová – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Březová – gmina w powiecie Zlin
 Březová nad Svitavou – gmina w powiecie Svitavy
 Březová-Oleško – gmina w powiecie Praga-Zachód